Geldof:
 Bob Geldof
 Peaches Geldof
 Pixie Geldof

Nederländska efternamn